Hermaphrodit steht für:

 Hermaphroditos als Figur aus der griechischen Mythologie
 Hermaphroditismus, biologische Zweigeschlechtlichkeit

Siehe auch: